Onder drugsbeleid wordt het beleid ten aanzien van drugs verstaan via onder meer regelgeving omtrent het gebruik en bezit ervan. Voor verschillende landen en hun beleid zie:
 Drugsbeleid in België
 Drugsbeleid in Duitsland
 Drugsbeleid in Frankrijk
 Drugsbeleid in Nederland
 Drugsbeleid in Mexico, zie Mexicaanse drugsoorlog
 Drugsbeleid in de Verenigde Staten